Cornelia Bouman ha battuto in finale Irene Peacock 6–2 6–4.

Teste di serie
 Marguerite Billout (quarti di finale)
 Lilí de Álvarez (quarti di finale)
 Cornelia Bouman (campionessa)
 Irene Peacock (finalista)
 Cilly Aussem (quarti di finale)
 Suzanne Deve (ottavi di finale)
 Phoebe Watson (ottavi di finale)
 Eileen Bennett (semifinalista)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1927